Příjmení Píša nosí více významných osobností:

 Aleš Píša (* 1977) – český hokejový obránce
 Antonín Matěj Píša (1902–1966) – český básník, literární a divadelní kritik a novinář
 Josef Píša (* 1936) – československý fotbalista
 Petr Píša (* 1965) – český divadelní herec, dirigent a zpěvák
 Vladimír Píša (1918–2003) – český památkář a historik umění